Cadrezzatesi – abitanti di Cadrezzate con Osmate
Cadrezzatesi – abitanti di Cadrezzate